Бабек () —  город (посёлок городского типа до 19 июня 2020 года) в Азербайджане, административный центр Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики.

История 
До 1978 года населённый пункт назывался Тазакенд, после чего был переименован в «Бабек» в честь предводителя иранского национального восстания в Азербайджане (северо-западная Персия) и Закавказье Бабека, став административным центром новообразованного Бабекского района.

По переписи 1897 года село Тазакенд Нахичеванского уезда Эриванской губернии, с населением 1871 человек, 1486 армян, 385 мусульман.

По переписи всесоюзной переписи населения 1979 года в Бабеке жило 1789 человека, 1764 азербайджанца, 18 армян.

По всесоюзной переписи населения 1989 года в Бабеке проживало 2302 человека. Численность населения на 2010 год составляет 3252 человека.

19 июня 2020 года согласно закону «О частичном изменении административно-территориального деления Бабекского района Нахичеванской Автономной Республики» посёлку Бабек в составе одноимённого административно-территориального округа был присвоен статус города.

Основные виды деятельности 
 виноградарство;
 зерноводство;
 бахчеводство;
 овощеводство;
 скотоводство.

Также развиты добыча камня, переработка винограда, производство пищевых продуктов.

География 
На территории Бабека находятся залежи каменной соли, строительных материалов, а также такие минеральные источники, как Сираб, Вайхыр, Гахаб. Главной рекой посёлка является река Нахчыванчай и её приток — Чехричай. Эти реки разделяют район на 2 части.

Культура 
В городе Бабек с 2007 года функционирует дом культуры. Также памятники Кюльтепе 1 и Кюльтепе 2 находятся на территории данного посёлка.

Примечания

Ссылки 
 Бабек на Официальном сайте Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской Республики 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Бабекского района